Государственные символы Мальдивской Республики — отличительные знаки государства Мальдивской Республики.

К ним относятся:
 Государственный флаг Мальдивской Республики
 Государственный герб Мальдивской Республики
 Государственный гимн Мальдивской Республики
 Национальный цветок — Роза
 Национальное дерево — Кокосовая пальма
 Национальное животное — Желтопёрый тунец

Государственный флаг Мальдив 

Государственный Флаг Мальдивской Республики представляет собой красное полотнище с зелёным прямоугольником в центре, на прямоугольнике изображён вертикальный полумесяц с рогами, направленными от древка. Флаг был принят 25 июля 1965 года.

Государственный герб Мальдив 

Государственный Герб Мальдивской Республики состоит из кокосовой пальмы, полумесяца, и двух перекрещивающихся Национальных флагов с традиционным названием государства на арабском языке.

Слова на эмблеме говорил один из самых прославленных героев нации султан Аль-Гази Мохамед Факурафаани Аль-Азам и означают они «государство Махал Дибият», аналогом которого является название Ибн Батута, а также и другие названия Мальдивов, которыми острова нарекали средневековые арабские путешественники.

Государственный гимн Мальдив 

Государственный Гимн Мальдивской Республики был введён в 1972 году. Слова гимна написал Мухаммад Жамель Диди в 1948 году, музыку создал в 1972 году шри-ланкийский композитор Ваннакуваттавадуге Дон Амарадева.

Композиция называется Приветствуем нашу страну ().

Дополнительные символы 
Также 25 июля 1985 года Мальдивы утвердили свои официальные символы в виде животного, цветка и дерева.

Примечания

Ссылки 

 National Emblems of the Maldives